J40 steht für:

 Westinghouse J40, ein Turbojet-Triebwerk

 den Johnson-Körper J40, die verlängerte Fünfeckskuppelrotunde

Abkürzung